Kurt Wehrle ist der Name folgender Personen:

* Kurt Wehrle (Verwaltungsjurist) (1905–1976), deutscher Verwaltungsjurist, Polizeipräsident und SS-Standartenführer
 Kurt Wehrle (Historiker) (1938–1994), Schweizer Historiker